A Christmas Sing with Bing Around the World – album piosenkarza Binga Crosby’ego wydany w grudniu 1956 roku przez Decca Records. Został zaczerpnięty z audycji radiowej CBS, nagranej 19 grudnia i nadanej 24 grudnia 1955 roku. Program był sponsorowany przez Towarzystwo Insurance Company of North America. Paul Weston i jego orkiestra wspierani przez chór Normana Luboffa przyczynili się do upiększenia tego nagrania.

Lista utworów

strona 1

strona 2

Przypisy 

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1956
Albumy Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records
Albumy kolędowe